Алекса́ндр Корча́гин:
 
 Корчагин, Александр Алексеевич (род. 1975) — российский актёр театра и кино.
 Корчагин, Александр Вадимович (род. 1988) — российский баскетболист.
 Корчагин, Александр Петрович (род. 1937) — учёный-физик.
 Корчагин, Александр Юрьевич (род. 1964) — председатель Ставропольского краевого суда.